Existuje více nositelů českého příjmení Běhounek:

 František Běhounek – český fyzik, spisovatel a cestovatel
 Jiří Běhounek – český lékař a politik
 Jiří Běhounek (malíř) (1929–2005) – český malíř a ilustrátor
 Kamil Běhounek – český jazzový muzikant, hráč na klávesové nástroje
 Pavel Běhounek – český violloncelista

další významy
 Sanatorium Běhounek – lázeňská budova a hotel v Jáchymově

Související články
 Běhoun